Labracoglossa är ett släkte av fiskar. Labracoglossa ingår i familjen Kyphosidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Labracoglossa